Транспорт Кишинёва — совокупность транспортных систем Кишинёва, включающая внутригородские и междугородные перевозки.

Внутригородские перевозки в Кишинёве осуществляются автобусами, троллейбусами, маршрутными такси и таксомоторными предприятиями (с конца XIX века до 1960-х годов в Кишинёве функционировал трамвай; в перспективе планируется создание системы скоростного трамвая или «лёгкого метро»).

Кишинёв — один из крупнейших европейских городов в котором нет активного использования железнодорожного транспорта,
в то же время в нём действует одна из крупнейших европейских троллейбусных сетей.

С другими населёнными пунктами Молдовы и многих стран мира город связан автобусным, железнодорожным и воздушным сообщением.

Трамвай 

 В апреле 1888 года Кишинёвской городской думой принято решение о начале строительства конно-железной дороги в Кишинёве.
 В 1889 году на Александровской улице (в настоящее время Проспект Штефана чел Маре) и некоторых других улицах в центре города построена и пущена в эксплуатацию первая линия конки длиной в 6 вёрст.
 В мае 1895 года конно-железная дорога Кишинёва переходит в собственность бельгийского «Анонимного общества Кишинёвских конно-железных дорог».
 В 1897 году городская дума приняла проект постройки второй очереди конки, которая соединила железнодорожный вокзал с центром Кишинёва.
 В 1910 году длина линий конно-железной дороги подошла к 12,5 км.
 В 1913 году конка была заменена электрическим трамваем. Количество работающих маршрутов составило 4 линии. Длина всех маршрутов составила 14 километров, на маршруты выходили 30 вагонов.
 С 1918 по 1940 годы во время нахождения Бессарабии в составе Румынии трамвай оставался в собственности бельгийского «Анонимного общества».
 В 1940 году, после возвращения Бессарабии в состав СССР трамвайное хозяйство города перешло в собственность государства.
 В 1946 году после Великой Отечественной войны в Кишинёве возобновляется движение трамвая. Длина трамвайной сети стала больше 17 километров. Количество перевозимых пассажиров было больше 9 миллионов человек в год.
 В 1961 году трамвайное движение в Кишинёве было прекращено, все трамвайные пути демонтированы.
 В перспективе возможно возрождение трамвайной сети Кишинёва, планируется строительство двух линий скоростного трамвая.
 В январе 2012 года примария Кишинёва выставила на своём сайте проект развития внеуличного транспорта Кишинёва, который включает в себя план развития как системы скоростного трамвая, так и городской сети канатных дорог

Канатная дорога 

 В 1983 году было объявлено о строительстве в Кишинёве канатной подвесной дороги. Маршрут подвесной дороги пролегал от района Новые Боюканы до улицы Куйбышева (ныне улица Каля Ешилор). Строительство канатной дороги должно было завершиться к шестидесятилетнему юбилею образования МССР и Компартии Молдавии.
 В 1990 году канатная дорога была сдана в эксплуатацию. Стоимость работ составила около 7 миллионов советских рублей.
 В настоящее время канатная дорога законсервирована. Причиной послужила, по одной версии, трагическое падение человека из кабины, причём тот выпрыгнул из неё специально, на спор с товарищем. По другой версии, которую высказывают официальные лица, канатная дорога была законсервирована потому, что на ней ездили мало пассажиров и она не окупалась.
 В 2010 году был объявлен поиск инвесторов, которые должны оплатить ремонт и запуск кишинёвской канатной дороги. Представители примэрии города заявили о том, что к ним поступил ряд инвестиционных предложений. Летом 2011 года должен был решиться вопрос об инвестиционном конкурсе по канатной дороге - на конец 2015 ничего нового не произошло.

Троллейбус 
Троллейбус является основным видом городского пассажирского транспорта Кишинёва.По состоянию на декабрь 2022 года, троллейбусная сеть Кишинёва насчитывает 31 маршрут. Стоимость проезда составляет 6 леев за одну поездку. Троллейбусы, следующие по маршрутам № 30 (Улица 31 августа 1989 года — Аэропорт), № 32, № 33, № 34, №35, № 36, № 37 и № 38 часть пути проходят по трассе, не оборудованной питающей контактной сетью.

История кишинёвского троллейбуса 
 В 1949 году Городским советом было принято решение о строительстве троллейбусной системы города.
 В 1949 году был пущен первый в городе троллейбусный маршрут от железнодорожного вокзала по улице Ленина (нынешний Проспект Штефана чел Маре) до медицинского института.
 В 1959 году открылся троллейбусный парк № 1, (обслуживал 50 машин).
 В 1966 году открылся троллейбусный парк № 2 (обслуживал 74 машины).
 На 1 января 1984 года в столице Молдавии работало 20 маршрутов троллейбуса. Длина одиночной контактной сети составляла 140 км, а протяжённость всех маршрутов — 374 км. Подвижной состав составлял около 400 троллейбусов, на улицы города выходили не менее 270 машин.
 В 1986 году открылся троллейбусный парк № 3. В настоящее время этот парк обслуживает около 35 % троллейбусного движения в городе.
 Количество маршрутов кишинёвского троллейбуса — 31. Также существовали 7 маршрутов (№ 6, № 11, № 14, № 15, № 18, № 19 и № 31), которые в настоящее время закрыты по разным причинам. Время работы кишинёвского троллейбуса — с 5 до 23 часов.
 Другие маршруты троллейбуса, ныне не функционирующие:
 Маршрут № 88. Назначался всего на 2 дня в году (8 и 9 мая). Был отменён. Причина: разногласия между руководствами 2-го и 3-го троллейбусных парков.
 Маршрут «К» (Улица Студенческая — Улица Киевская (нынешняя улица 31 августа 1989)). Работал в 1970-е годы.
 Маршрут «S» (Завод ЖБИ-4 — Улица Киевская (нынешняя улица 31 августа 1989)). Работал в середине 1990-х годов.

Подвижной состав 
В настоящее время подвижной состав кишинёвского троллейбусного хозяйства представлен моделями:
 БКМ-321 (в т.ч. RTEC-62321M), собранными в Кишинёве из белорусских машинокомплектов);
 БКМ-420 (RTEC-62420M - единственный экземпляр данной модели, собранный в Кишинёве);
 БКМ-433;
 БКМ-213;
 ЗиУ-682 (ЗиУ-682В и ЗиУ-682Г);
 ЗиУ-683В;
 ЮМЗ-Т1;
 ЮМЗ-Т2;
 Škoda 14Tr;
 Škoda 24Tr Irisbus Citelis;
 Solaris Trollino 18 Ganz;
 Phileas Trolley VDL.

Стоимость проезда 
История стоимости проезда в кишинёвском троллейбусе:
 В советское время — 4 копейки, позже была повышена до 5 копеек.
 После объявления независимости республики и введения национальной валюты (молдавского лея) и до 2001 года проезд в троллейбусе обходился пассажирам в 50 банов.
 С 1 сентября 2001 года стоимость проезда повысилась до 75 банов.
 С 1 августа 2006 года стоимость проезда поднялась до 1 лея.
 С 1 октября 2009 года цена одной поездки в троллейбусе повысилась до 2 леев.
 С 1 июля 2022 года стоимость одной поездки в троллейбусе повысилась до 6 леев.

Автобус 

Городской:
 С марта 1946 года началось Автобусное внутригородское сообщение в Кишинёве. Первой моделью кишинёвского автобуса стал ЗИС-154.
 В 1955 году автобусный парк вырос до 40 автобусов ЗИС-155 и ПАЗ-651.
 В 1960-70-е годы автобусный парк города был пополнен автобусами ЛАЗ-695. Позже в город поступили новые ЛиАЗ-677. Объём перевозок пассажиров в то время был примерно 6 миллионов человек в год.
 В 1982 году автобусы Кишинёва перевезли 107 миллионов пассажиров. Это составило 42,7 % всех внутригородских пассажирских перевозок.
 В 1983 году в Кишинёве работали 32 автобусных маршрута общей длиной в 415 км. На них ежедневно выходило 258 автобуса. В Кишинёве большую часть автопарка составляли «Икарус-260» и «Икарус-280». В городе работало 8 диспетчерских пунктов.

 После установления независимости Республики Молдова внутригородские автобусные перевозки значительно сократились. В настоящее время постоянно работают лишь несколько маршрутов, в числе которых № 3 (Ботаника — Буюканы), № 5 (Чеканы — Ботаника), № 9 (Медицинский университет - Кодру), № 11 (Центральный рынок - Дурлешты), № 16 (Центр — Аграрный Университет), № 23 (Центр — Чеканы), № 35 (Центральный рынок - Яловены), № 46 (Центральный рынок - Гидигич). Остальные маршруты городского автобуса являются пригородными.

Стоимость проезда в кишинёвском автобусе:
 В советское время проезд в автобусе стоил 5 копеек.
 До августа 2006 года проезд в автобусе стоил 1 лей 25 банов.
 С 1 августа 2006 года стоимость проезда в городском автобусе была повышена до 2 леев.
 С 1 октября 2009 года стоимость проезда равна 3 леям.

Междугородный:
 Около 1926 года началось автобусное движение между городами в Бессарабии. Функционировали два основных направления: Кишинёв— Оргеев и Кишинёв—Хынчешты.
 В начале 1930-х годов была открыта новая линия Кишинёв — Страшены — Калараш.
 После Великой Отечественной войны междугородние автобусные перевозки получили широкое развитие.
 В 1974 году был открыт Центральный автовокзал города.
 В 1982 году, чтобы разгрузить Центральный автовокзал, была открыта автостанция Южная (ныне Южный автовокзал Кишинёва).
 Пассажиропоток на междугородных линиях достиг в 1984 году 9.5 миллионов человек в год.
 В 2005 году был открыт новый Северный автовокзал, на который были переведены 350 рейсов с Центрального автовокзала. На Северный и Южный автовокзалы были переведены большинство международных и дальних междугородных рейсов, в настоящее время с Центрального автовокзала осуществляются в основном пригородные рейсы в города и сёла Молдовы и Приднестровья.

Кишинёв в настоящее время связан автобусным сообщением с большинством населённых пунктов Молдовы и других стран.
 : Киев, Одесса, Николаев, Херсон (Ялта, Симферополь - упразднены), Умань, Измаил, Полтава и другие;
 : Бухарест, Яссы, Клуж-Напока, Констанца и другие;
 : Москва, Санкт-Петербург, Старый Оскол, (Краснодар - упразднен) и другие;
 : Минск

Также автобусные рейсы осуществляются в другие страны Восточной и Западной Европы (, , , , Италия).

Маршрутное такси 

 В 1968 году была открыта первая линия маршрутного такси Кишинёва. Целью введения нового вида транспорта было улучшение пассажирских перевозок из центра города в спальные районы города.
 По состоянию на 1982 год в Кишинёве функционировало 17 маршрутов маршрутного такси. В 1984 году в городе работало около 70 11-местных микроавтобусов РАФ-2203 «Латвия», а количество маршрутов возросло до 18. Маршруты начинались от Болгарской улицы. Общая длина всех линий маршрутного такси в 1980-х годах составляла 273,5 км.
 После установления независимости Республики Молдова маршрутное такси получило мощное развитие. На вновь открываемые линии, часто дублирующие городские троллейбусные и автобусные маршруты, выходили как микроавтобусы и полноразмерные автобусы, так и автомобили, не предназначенные для перевозок пассажиров (в частности, катафалки). Маршрутное такси города получило шутливое прозвище «Ходячий катафалк».
 В настоящее время кишинёвское маршрутное такси охватывает практически весь город. Интервалы движения в сравнении с автобусами и троллейбусами минимальны (5-15 минут в будние дни в рабочее время). На некоторых маршрутах движение начинается раньше, а заканчивается позже, чем у других видов городского транспорта.
 С 1 сентября 2006 года маршрутные такси были убраны с проспекта Стефана Великого (а также с улиц Пушкина, Митрополита Бэнулеску-Бодони и других главных улиц центра) на соседние улицы с целью решения транспортных проблем в центре города.

Стоимость проезда в кишинёвском маршрутном такси:
 В 1990-е годы составляла 1 лей.
 С 2000 года была повышена до 2 лей.
 С 1 августа 2006 года стоимость проезда была поднята до 3 леев. По состоянию на март 2018 года стоимость проезда по-прежнему составляет 3 лея.

Парк микроавтобусов кишинёвского маршрутного такси составлен преимущественно из моделей Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Transporter приблизительно 1995 — 2010 годов выпуска, незначительное количество составляют Ford Transit и другие модели.

Такси 

 В XIX веке в Кишинёве работали большое количество извозчиков, о чём свидетельствуют воспоминания жителей того исторического периода. Особенно много их дежурило на железнодорожном вокзале города.
 В начале XX века плата за проезд у извозчиков равнялась 50 копейкам.
 В начале XX века в Кишинёве была предпринята попытка организовать городские пассажирские перевозки с помощью личных автомобилей. Подобной деятельностью занимался кишинёвский спортсмен и автолюбитель М. Ф. Суручан, бывший в Бессарабии крупным землевладельцем. Никаких «шашечек» и особой расцветки у этих автомобилей не было.
 В 1949 году началась история легкового такси Кишинёва. Город обслуживал таксомоторный парк, основанный в том же 1949 году
 В 1973 году для таксомоторного парка построено здание на улице Куйбышева, нынешней улице Каля Ешилор).
 В 1983 году в городе работали 650 автомобилей такси. 76 машин такси было радиофицированными.
 В настоящее время городские перевозки осуществляют несколько частных таксомоторных компаний. Единого цвета машин такси в Кишинёве нет. Каждое транспортное предприятие выкрашивает автомобили в свои фирменные расцветки (например, у службы такси 14007 цвета автомобилей жёлтые).
 Стоимость проезда по городскому району составляет приблизительно 25 леев. Поездка в другой район города обходится пассажиру от 30 (если соседний микрорайон) до 45 леев (если через один или два микрорайона). Поездки в аэропорт тарифицируются отдельно и составляют - 80 леев (из аэропорта в город поездка обходится дороже - 90-100 леев).
 При сравнении стоимости такси в разных крупных городах мира кишинёвское такси оказалось на одном из последних мест по стоимости проезда (ниже расценки оказались только в Дели (Индия) и Каире (Египет)).
 Существуют в городе и службы грузового такси.
 Телефонные номера всех служб вызова такси пятизначные, начинаются с числа 14.
 В городе работает онлайн-агрегатор такси Яндекс.Такси.

Железная дорога 

 История железнодорожного сообщения в Бессарабии началась с момента, когда в 1844 году император Николай I одобрил строительство конной железной дороги Одесса — Парканы. Строительство было осуществлено в период с 1863 по 1865 годы.
 Железная дорога от Паркан до Кишинёва была построена в период с 1867 по 1870 годы.
 В 1870 году был построен первый (временный) железнодорожный вокзал Кишинёва.
 В августе 1871 года было открыто движение поездов по Тираспольско-Кишинёвскому участку железной дороги. Оно положило начало деятельности железнодорожной сети Бессарабии.
 В конце 1870-х годов было построено основное здание кишинёвского железнодорожного вокзала (архитектор Г. Ф. Лонский).
 В начале XX века железнодорожная сеть Бессарабии превысила 850 километров, железнодорожный вокзал обслуживал большое количество пассажиров.
 Во годы Великой Отечественной войны здание вокзала было неоднократно уничтожено. После войны было принято решение старое здание не восстанавливать. Строительство нового здания вокзала завершилось в 1948 году (архитектор Л. М. Чуприн, главный консультант А. В. Щусев).
 В 2003 году была проведена реконструкция вокзала.

В настоящее время (по состоянию на декабрь 2022 г.) железнодорожное сообщение связывает Кишинёв с Бухарестом, Яссами и Киевом. Ранее из Кишинёва также курсировали поезда в Москву, Санкт-Петербург, Одессу и прицепные вагоны до Минска (в составе поезда на Санкт-Петербург). Пригородное железнодорожное сообщение связывает Кишинёв с городами Бендеры, Басарабяска и Унгены, Бельцы, Окница.

Метрополитен 

 В 2005 году национально-исследовательским проектным институтом Urbanproiect в центре стратегических исследований и реформ (CISR) был принят предварительный вариант Стратегического плана социально-экономического развития Кишинева на период до 2020 года. В этом плане говорилось об электрификации городского участка железной дороги и об организации на нём пассажирского движения от Страшен до Реваки. Высказывались мнения, что строительство так называемого «лёгкого метро», линии которого совмещены с существующим железнодорожными ветками, расположенными на территории города Кишинёва — это оптимальный вариант для города. Без строительства туннелей обойтись при осуществлении этого плана бы не удалось — предполагалось строительство подземных линий под районами Чеканы и Телецентром, а также в центре города, под улицей Измаильская. Согласно Стратегическому плану развития Кишинева, пуск первых поездов по новой системе скоростного транспорта Кишинева планировался не раньше 2020 года.
 В середине марта 2011 года в Минске примар Кишинёва Дорин Киртоакэ подписал с белорусскими партнёрами протокол о намерениях, который указывает, что примария Кишинёва рассмотрит проект открытого акционерного общества «Белкоммунмаш» о возможности осуществления в городе проекта развития троллейбусной сети и скоростного внеуличного транспорта. Планируется строительство двух линий «лёгкого метро». Первая — от Международного аэропорта Кишинёва через центр города в пригородный посёлок Ватра. Вторая — от Южного автовокзала Кишинёва до северной части города, с возможным продлением до посёлка Вадул-луй-Водэ.

Воздушный транспорт 

 В 1944 году в Кишинёве было создано первое авиапредприятие города, которое находилось в районе нынешнего сектора Рышкановка.
 В 1945 году начались регулярные рейсы.
 В 1960 году был выстроен новый аэродромный комплекс в районе села Ревака.
 В 1974 году было построено здание нынешнего международного аэропорта Кишинёва.
 В 1982 году пассажиропоток кишинёвского аэропорта составлял 9600 пассажиров в сутки.
 В 1987 году из кишинёвского аэропорта проводились рейсы в более 80 городов СССР. Местные рейсы связывали более 20 населённых пунктов Молдавии.
 31 мая 1995 года Кишинёвский аэропорт получил статус международного.
 В 2000 году закончилась реконструкция аэропорта.
 В настоящее время аэропорт может обслуживать свыше 400 пассажиров в час. Из кишинёвского аэропорта в среднем выполняется 25-30 рейсов в день. В аэропорту работают более 15 операторов, совершаются рейсы в 18 стран Европы, Ближнего Востока и Закавказья.

Примечания

Ссылки 

 Железная дорога Молдавии
 Вычислительный центр ГП «Железная дорога Молдовы»
 Кишинёвский пассажирский транспорт
 такси Кишинёва